Partit Democràtic Laborista (Brasil) (del seu nom en portuguès Partido Democrático Trabalhista), partit polític del Brasil
 Partit Demòcrata del Treball, partit polític de Corea del Sud
 Terminal de Dades Portàtils (del seu nom en anglès Portable Data Terminal), versió de les PDA per a ús industrial
 Teràpia fotodinàmica (del seu nom en anglès Photodynamic Therapy), forma de fototeràpia usada en dermatologia
 pdt també és el codi ISO 639-3 del plautdietsch, dialecte del baix alemany